Коржовка () — село в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины.

Население составляет 420 человек. Орган местного самоуправления - Староостропольский сельский совет. Расположено на левом берегу р. Случь, за 84 км от областного центра - г. Хмельницкого.

с. Коржовка - центр Коржовского старостата, в состав которого также входит с. Махаринцы.

В селе много живописных видов и природных мест отдыха.

История села 
Село Коржовка основано в ХІХ веке. Владел селом пан Антон Крашевский. 

Коржовка начала застраиваться с началом стройки водяной мельницы на р. Случь. На левом берегу пан выделил небольшой участок земли для постройки хат для работников мельницы и для подсобного хозяйства.

В конце ХІХ века насчитывалось 36 хат и 108 жителей.

Впоследствии революции 1917 года входит в состав Украинской Народной Республики.

В начале 1918 года после поражения Первых освободительных соревнований в Коржовке создался сельский совет, подчиненный советской власти.

По распоряжению сельсовета открывается начальная школа. В сентябре 1920 года в школе учились 48 детей, было 2 учителя.

В 1922 году строятся первые дома улицы Леси Украинки, улицы Комсомольской (сейчас - Мира), также продолжается строительство домов на улице Шевченка.

1923 года организовывается читальня (библиотека).

Во время Голодомора 1932-1933 гг. в селе от голода не погиб ни один человек, и важную роль в этом сыграл первый председатель колхоза Лысюк Климентий Григорьевич, который тайно выдавал пайки работникам колхоза. Позже советская власть в лице местной тройки НКВС репрессировала его в 1938 году; только в 1960 году он был реабилитирован по отсутствию состава преступления. В общем во время Большого террора в селе репрессировали около 70 человек.

1935 года по новому административно-территориальному делению село входит в состав Остропольского района (был ликвидирован в 1959 году).

В июле 1941 года гитлеровцы захватили всю территорию Хмельницкой области (на то время - Каменец-Подольской), в том числе и с. Коржовку. В марте 1944 года советские войска освободили село.

На протяжении 50-х  годов XX века после долгой войны было восстановлено народное хозяйство - местный колхоз. Также за это время была построена гидроэлектростанция.

С 24 августа 1991 года входит в состав Независимой Украины.

До 2020 года существовал отдельный Коржовский сельсовет, после Местных выборов 25 октября 2020 года в рамках децентрализации входит в состав Староостропольского сельского совета.

Инфраструктура 
В Коржовке функционируют гидроэлектростанция, дом культуры. Также есть несколько небольших предприятий, занимающихся растениеводством (ФХ "Мальвы", ФХ "Васильки" и т.п.), магазины продовольственных товаров.

При въезде в центр села открывается панорама на церковь Покровы Пресвятой Богородицы. На территории церкви стоит памятник воинам времен Второй Мировой Войны.

Ссылки 
 Коржовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Коржовка_(Хмельницкий_район)